Патрик Линдберг () — шведский киберспортсмен, также известный под псевдонимом «f0rest». Профессиональный игрок в Counter-Strike.

Карьера 
Патрик Линдберг начал свою профессиональную игровую карьеру в начале 2005 года, когда он дебютировал на глобальном финале в Южной Корее в мире электронных спортивных игр, наряду с новой шведской командой Begrip Gaming. Begrip победили всех противников, в том числе чемпионов Catch-Gamers и выиграли главный денежный приз 50 тысяч долларов США. После этой победы Линдберг бросил школу, чтобы сосредоточиться на своей карьере в Counter-Strike.

Линдберг вскоре приобрел репутацию на киберспортивной сцене как один из наиболее эффективных игроков в Counter-Strike. Линдберг стал известным, выступая четыре года за шведскую организацию Fnatic, которой он помог набрать популярность, став доминирующей командой в 2009 году. В течение года Fnatic побили рекорд самого высокого заработка команды в Counter-Strike истории.

В конце 2010 года Линдберг оставил Fnatic и присоединился к SK Gaming.

В составе Ninjas in Pyjamas 
27 июля 2012 года состав по CS у SK был расформирован, после чего 10 августа Патрик вместе со своим тиммейтом Кристофером «GeT_RiGhT» Алесундом примкнул к команде по Counter-Strike: Global Offensive Ninjas in Pyjamas.

Ещё до конца 2012 года команда приняла участие в семи турнирах и выиграла их все. Такая тенденция сохранялась до апреля 2013 года, когда на финалах пятого сезона серии StarLadder команда уступила золото команде Virtus.pro со счетом 2-0 по картам, тем самым прервав рекордную беспроигрышную лан-серию, которая насчитывала 87 побед. На октябрь 2013 года команда в одном и том же составе приняла участие в 33 турнирах и в 32 из них попали в призы.

Достижения

Статистика 
Сводная статистика по турнирам, сыгранным Патриком за 8-летний период.

Команды 
За свою карьеру Патрик выступал за:
  embrace, в 2005 году
  Begrip Gaming, в 2005 году
  fnatic, с февраля 2006 по октябрь 2010
  SK Gaming
  Ninjas in Pyjamas
  Team Dignitas

См. также 
 World Cyber Games
 Electronic Sports World Cup
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
 http://www.sk-gaming.com Официальный сайт организации SK-Gaming
 http://kotaku.com/5820907/the-10-best-moments-in-pro+gaming-history

Киберспортсмены Швеции
Профессиональные игроки в Counter-Strike